Vybíjená může být:

 Vybíjená – míčová hra
 Vybíjená (film, 2004) – americko-německý film z roku 2004
 Vybíjená (film, 2015) – český film z roku 2015